Jan Kulhánek ist der Name folgender Personen:

* Jan Kulhánek (Politiker), tschechischer Politiker, Bürgermeister von Lovosice 
 Jan Kulhánek (Handballspieler) (* 1981), tschechischer Handballspieler